Übersetzungsmethode steht für:

 Übersetzungsmethode (Lateinunterricht), Verfahren der Dekodierung und Rekodierung von lateinischen Texten im Lateinunterricht
 Sprachlernmethode, siehe Grammatik-Übersetzungsmethode
 verschiedene Ansätze der Bibelübersetzung, siehe Bibelübersetzung #Übersetzungsmethoden